Не́стеров (Не́стерова) — русская фамилия и топоним. Фамилия Нестеров образована от личного имени Нестер (Нестор).

Известные носители 

 Нестеровы — русский дворянский род.

А 
 
 
 Нестеров, Анатолий Иннокентьевич (1895—1979) — советский терапевт.
 
 Нестеров, Антон Яковлевич (1879—?) — слесарь, депутат Государственной думы.
 
 Нестеров, Афанасий Иванович — думный дворянин, двинский воевода.

В 
 Нестеров, Валентин Григорьевич (1909—1977) — советский учёный-лесовод.
 Нестеров, Вениамин Александрович (1922—1992) — советский архитектор.
 Нестеров, Вилен Валентинович (1935—2000) — советский и российский астроном.

Г 
 Нестеров, Г. (ранее 1832—?) — русский изобретатель.
 Нестеров, Герман Вячеславович (род. 1991) — российский хоккеист.
 Нестеров, Григорий Абрамович (род. 1939) — белорусский художник.

Д

Е 
 
 Нестеров, Евпл Александрович (1887 — ?) — российский военный лётчик, капитан Российской императорской армии, участник Первой мировой войны.

И 
 
 Нестеров, Игнатий Михайлович (род. 1983) — узбекистанский футболист.

К—Я 
 Нестеров, Кирилл Николаевич (род. 1989) — российский и эстонский футболист.
 Нестеров, Константин Аркадьевич (род. 1981) — российский баскетболист.
 Нестеров, Кузьма Константинович (1923—1991) — полный кавалер Ордена Славы.
 Нестеров, Леонид Яковлевич (1903—1959) — советский геолог, геофизик, директор ВСЕГЕИ.
 
 Нестеров, Никита Данилович (род. 1993) — российский хоккеист.
 
 Нестеров, Олег Анатольевич (род. 1961) — российский музыкант, поэт и композитор, телеведущий, продюсер, писатель.
 
 
 
 Нестеров, Степан Кузьмич (1906—1944) — Герой Советского Союза.

Составные фамилии 
 Косырев-Нестеров, Михаил Михайлович (род. 1963) — российский кинорежиссёр, продюсер, сценарист, актёр.
 Олигин-Нестеров, Вячеслав Иванович (1924—2003) — советский экономист.



Топоним 
 Нестеров — город в Калининградской области России.
 Нестеров — старое (1951—1992) название города Жолква Львовской области Украины.

См. также 
 
 
 
 
 
 (3071) Нестеров